Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005), avocat, professeur et écrivain mexicain ;
 Laurent Burgoa (né en 1969), homme politique français.